Вторая перепись населения в независимой Грузии была проведена в период с 5 по 19 ноября 2014 года с определением данных по состоянию на 5 ноября 2014 года. В ряде труднодоступных по сезону горных районах страны перепись была проведена досрочно в сентябре 2014 года (Местийский, Казбегский, Душетский, Ахметский муниципалитеты).

Предварительные итоги 
Предварительные итоги определили численность населения страны в 3 729 635 человек (что на 14,7 % меньше, чем по данным предыдущей переписи населения 2002 года, когда было 4 371 535 человек).

Население Грузии и её регионов по предварительным итогам переписи

Итоги 
28 апреля 2016 года были опубликованы окончательные итоги переписи.

Численность населения страны составила 3 713 804 человека (что на 15,0 % меньше, чем по данным предыдущей переписи населения 2002 года, когда было 4 371 535 человек). Убыль населения за межпереписной период характерна для всех краёв Грузии, кроме Тбилиси, однако рост его населения в 2,5 % обусловлен присоединением к городу территорий из Мцхетского и Гардабанского муниципалитетов. Наибольшая убыль населения была в краях Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия (-37,0 %) и Самегрело-Верхняя Сванетия (-29,0 %), наименьшая — в Аджарии (-11,2 %)

Следует также отметить, что доля населения Тбилиси от населения всей страны увеличилась за 2002—2014 годы с 25 до 30 %.

Городское население составило 2 122 623 человек или 57,2 % населения Грузии, сельское — 1 591 181 человек или 42,8 % (в 2002 году — соответственно в городах 2 285 000 человек (52,3 %) и на селе 2 087 000 человек или 47,7 %). Снижение сельского населения за 2002—2014 годы составило 23,8 %, в то время как численность городского населения сократилась на 7,1 %.

Население Грузии и её регионов, а также динамика изменения в сравнении с предыдущей переписью

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 2014 года в сравнении с переписью 2002 года

По краям 
Национальный состав населения по краям Грузии

Языки 
Родные языки в Грузии: 

Родные языки по краям Грузии:

Религии 
Религиозная принадлежность по краям Грузии:

Место рождения 
Население Грузии по месту рождения

Гражданство 
Население Грузии по гражданству

См. также 
 Население Грузии
 Перепись населения Грузии 2002

Примечания 

Переписи населения в Грузии
Грузия
2014 год в Грузии